Демми () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Демми, Лоуренс (ум. 2016) — фигурист из Великобритании, четырёхкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы.
 Демми, Джонатан (1944—2017) — американский режиссёр, продюсер и сценарист голливудских кинофильмов.

См. также 
 Деми
 Демме